Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за основной состав команды в Лиге Европы УЕФА 2020/2021 годов минимум один матч (не считая квалификационный раунд).

Курсивом выделены футболисты, отзаявленные по ходу сезона.

Группа A

«Рома» (Рим) 

* В матче 4-го тура ЧФР — «Рома» мяч в свои ворота забил Габриэл Дебелюх.

В ответном матче 1/2 финала «Рома» — «Манчестер Юнайтед» мяч в свои ворота забил Алекс Теллес.

«Янг Бойз» (Берн)

ЧФР (Клуж-Напока)

ЦСКА (София)

Группа B

«Арсенал» (Лондон) 

* «Арсенал» провёл домашний матч 1/16 финала против «Бенфики» на нейтральном поле в Пирее (Греция) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

** В матче 3-го тура «Арсенал» — «Молде» мячи в свои ворота забили Кристоффер Хауген и Шерифф Синян.

«Молде» (Молде) 

* «Молде» провёл домашний матч 1/16 финала против «Хоффенхайма» на нейтральном поле в Вильярреале (Испания) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

** «Молде» провёл домашний матч 1/8 финала против «Гранады» на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

*** В ответном матче 1/8 финала «Молде» — «Гранада» мяч в свои ворота забил Хесус Вальехо.

«Рапид» (Вена)

«Дандолк» (Дандолк)

Группа C

«Байер 04» (Леверкузен) 

* В матче 3-го тура «Хапоэль» — «Байер» мяч в свои ворота забил Ор Дадия.

«Славия» (Прага)

«Хапоэль» (Беэр-Шева)

«Ницца» (Ницца)

Группа D

«Рейнджерс» (Глазго) 

* В матче 3-го тура «Бенфика» – «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Диогу Гонсалвеш.

«Бенфика» (Лиссабон) 

* «Бенфика» провела домашний матч 1/16 финала против «Арсенала» на нейтральном поле в Риме (Италия) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

** В матче 3-го тура «Бенфика» – «Рейнджерс» мяч в свои ворота забил Конор Голдсон.

В матче 4-го тура «Рейнджерс» – «Бенфика» мяч в свои ворота забил Джеймс Тавернье.

«Стандард» (Льеж)

«Лех» (Познань)

Группа E

ПСВ (Эйндховен)

«Гранада» (Гранада)

ПАОК (Салоники)

«Омония» (Никосия)

Группа F

«Наполи» (Неаполь) 

* 4 декабря 2020 года стадион «Сан Паоло» был официально переименован в честь легенды «Наполи» Диего Марадоны, скончавшегося накануне.

** В матче 3-го тура «Риека» — «Наполи» мяч в свои ворота забил Филип Браут.

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян) 

* «Реал Сосьедад» провёл домашний матч 1/16 финала против «Манчестер Юнайтед» на нейтральном поле в Турине (Италия) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

АЗ (Алкмар)

«Риека» (Риека)

Группа G

«Лестер Сити» (Лестер)

«Брага» (Брага) 

* В матче 6-го тура «Брага» — «Заря» мяч в свои ворота забил Йоэль Абу-Ханна.

В ответном матче 1/16 финала «Рома» — «Брага» мяч в свои ворота забил Бриан Кристанте.

«Заря» (Луганск)

АЕК (Афины)

Группа H

«Милан» (Милан) 

* В первом матче 1/16 финала «Црвена Звезда» — «Милан» мяч в свои ворота забил Радован Панков.

«Лилль» (Лилль)

«Спарта» (Прага)

«Селтик» (Глазго)

Группа I

«Вильярреал» (Вильярреал) 

* Матч 6-го тура «Вильярреал» — «Карабах» был отменён из-за того, что азербайджанский клуб не прибыл на игру из-за вспышки коронавируса в команде, и позже ему было присуждено техническое поражение. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

«Маккаби» (Тель-Авив)

«Сивасспор» (Сивас)

«Карабах» (Агдам) 

* «Карабах» проводил домашние матчи на нейтральном поле в Стамбуле (Турция) по решению УЕФА из-за ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта.

** Матч 6-го тура «Вильярреал» — «Карабах» был отменён из-за того, что азербайджанский клуб не прибыл на игру из-за вспышки коронавируса в команде, и позже ему было присуждено техническое поражение. На основании чего, статистика этого матча в данную таблицу не внесена.

Группа J

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон) 

* В матче 1-го тура «Тоттенхэм» — ЛАСК мяч в свои ворота забил Андрес Андраде.

«Антверпен» (Антверпен)

ЛАСК (Линц) 

* В матче 2-го тура ЛАСК — «Лудогорец» мяч в свои ворота забил Оливье Вердон.

«Лудогорец» (Разград)

Группа K

«Динамо» (Загреб)

«Вольфсберг» (Вольфсберг) 

* «Вольфсберг» провёл домашний матч 1/16 финала против «Тоттенхэм» на нейтральном поле в Будапеште (Венгрия) в связи с ограничениями, которые обусловлены пандемией коронавируса.

«Фейеноорд» (Роттердам)

ЦСКА (Москва) 

* В матче 3-го тура «Фейеноорд» — ЦСКА мяч в свои ворота забил Маркос Сенеси.

Группа L

«Хоффенхайм» (Зинсхайм)

«Црвена Звезда» (Белград)

«Слован» (Либерец)

«Гент» (Гент)

Клубы Лиги Чемпионов
Команды, занявшие третьи места в своих группах в Лиге Чемпионов 2020/2021, попали в плей-офф Лиги Европы. Ниже приведён список футболистов этих клубов, сыгравших за основной состав команды в плей-офф минимум один матч.

«Манчестер Юнайтед» (Манчестер) 

* В ответном матче 1/4 финала «Манчестер Юнайтед» — «Гранада» мяч в свои ворота забил Хесус Вальехо.

«Аякс» (Амстердам)

«Олимпиакос» (Пирей)

«Шахтёр» (Донецк) 

* «Шахтёр» проводит домашние матчи на стадионе в Киеве в связи с напряжённой политической обстановкой в регионе.

«Динамо» (Киев)

«Брюгге» (Брюгге)

«Краснодар» (Краснодар)

«Ред Булл» (Зальцбург)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Лиги Европы УЕФА
 Статистика команд на сайте Чемпионат.com: Команды — Турнирная таблица — Плей-офф 

 
Футбол в Европе в 2020 году
Футбол в Европе в 2021 году
состав